Balázsi Gyula (Budapest, 1947. április 28. – 2011. február 22.) magyar színész, szinkronszínész.

Életpályája 
A Filmgyár filmszínészképző stúdiójában végzett 1966-ban. 1968-tól az Állami Déryné Színház, 1973-tól a Békés Megyei Jókai Színház, 1975-től a Pécsi Nemzeti Színház tagja volt. 1976-tól a szolnoki Szigligeti Színházhoz szerződött. 1980-tól a József Attila Színházban szerepelt és abban az évben fellépett a Kassai Thália Színházban is. 1982 óta szabadúszó volt, 1983-ban a Népszínházban játszott, később már leginkább csak filmekben, illetve szinkronokban szerepelt.

Fontosabb színházi szerepei 
 William Shakespeare: Szentivánéji álom... Puck
 William Shakespeare: Athéni Timon... Caphis
 William Shakespeare:  Macbeth... Menteith
 Friedrich Schiller: Ármány és szerelem... Ferdinánd
 Albert Camus: Caligula... Octavius
 Carlo Gozzi: Szarvaskirály... Leandro, Pantalone fia
 Mihail Afanaszjevics Bulgakov: Álszentek összeesküvése... Philibert du Croisy, színész
 Valentyin Petrovics Katajev... Aldobolyi Nagy György: A kör négyszögesítése... Abram
 Leonyid Zorin: Varsói melódia... Viktor
 Karel Čapek: A rabló... A káplár
 Petőfi Sándor: A helység kalapácsa... Kisbíró
 Vörösmarty Mihály: Csongor és Tünde... Duzzog
 Katona József : Bánk bán... Ottó
 Tamási Áron: Ősvigasztalás... Gergő, legényke
 Nóti Károly: Nyitott ablak... Károly, őrvezető
 Gádor Béla... Görgey Gábor: Részeg éjszaka... Molnár
 Bereményi Géza: Halmi vagy a tékozló fiú... Rajnák, hírhozó Párizsból, hazatért turista
 Szép Ernő: Lila ákác... Józsi, pincér
 Fejes Endre: Vonó Ignác... II. Baka; II. Pincér

Rendezései 
 Fazekas Mihály: Ludas Matyi
 Aikido és Japán (önvédelmi és ismeretterjesztő sorozat, tv)

Filmjei 
 Hófehér (1983; rajz-játékfilm) – Palotaőr (hang)
 Macskafogó (1986; rajz-játékfilm) – 4-es osztályvezető (hang)
 Mentsük meg Bundert Boglárkától (1984) – Cukrász
 Kicsi a bors… III. (1985) – Videós
 Szomszédok (1990-1996) – Több szerep
 Rendőrsztori (2000)
 Az ember tragédiája (2011) (hang) (archív felvétel)

Szinkronszerepei

Filmek

Filmsorozatok

Sorozatok

Rajz- és animációs filmek

Anime, rajzfilm- és animációs sorozatok

Jegyzetek

Források 
 Új Kortárs Magyar Színész Lexikon, Magazin Holding Kft. 1999.
 
 
 

Magyar színészek
Magyar szinkronszínészek
1947-ben született személyek
2011-ben elhunyt személyek